Passereau est le nom générique des oiseaux passeriformes

Patronyme 
 Pierre Passereau (? 1509-1547), compositeur de la Renaissance